|-
|(80501)||2000 AX53|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,078|| align=right|0,64|| align=right|3,460||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80502)||2000 AD54|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,175|| align=right|4,30|| align=right|3,614||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80503)||2000 AE54|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,127|| align=right|3,95|| align=right|3,427||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80504)||2000 AS54|| align=right|16,7|| align=right|2,418|| align=right|0,134|| align=right|1,31|| align=right|3,760||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80505)||2000 AW54|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,132|| align=right|6,13|| align=right|3,382||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80506)||2000 AP55|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,126|| align=right|4,75|| align=right|3,518||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80507)||2000 AU55|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,115|| align=right|7,25|| align=right|3,491||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80508)||2000 AC56|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,228|| align=right|1,56|| align=right|3,698||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80509)||2000 AE56|| align=right|15,4|| align=right|2,313|| align=right|0,077|| align=right|2,81|| align=right|3,516||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80510)||2000 AJ57|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,030|| align=right|3,54|| align=right|3,459||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80511)||2000 AK57|| align=right|17,3|| align=right|2,376|| align=right|0,168|| align=right|4,25|| align=right|3,662||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80512)||2000 AM57|| align=right|15,5|| align=right|2,472|| align=right|0,188|| align=right|9,66|| align=right|3,886||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80513)||2000 AS57|| align=right|14,9|| align=right|2,378|| align=right|0,088|| align=right|5,99|| align=right|3,666||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80514)||2000 AV58|| align=right|15,4|| align=right|2,423|| align=right|0,193|| align=right|2,75|| align=right|3,772||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80515)||2000 AA59|| align=right|16,2|| align=right|2,441|| align=right|0,150|| align=right|8,23|| align=right|3,813||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80516)||2000 AL59|| align=right|15,2|| align=right|2,291|| align=right|0,208|| align=right|5,43|| align=right|3,468||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80517)||2000 AM59|| align=right|15,2|| align=right|2,362|| align=right|0,162|| align=right|9,53|| align=right|3,630||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80518)||2000 AS59|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,149|| align=right|4,84|| align=right|3,763||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80519)||2000 AQ60|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,109|| align=right|2,04|| align=right|3,613||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80520)||2000 AV60|| align=right|15,3|| align=right|2,240|| align=right|0,133|| align=right|6,64|| align=right|3,351||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80521)||2000 AP61|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,127|| align=right|2,81|| align=right|3,429||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80522)||2000 AT61|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,131|| align=right|3,41|| align=right|3,528||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80523)||2000 AN62|| align=right|17,1|| align=right|2,406|| align=right|0,156|| align=right|3,21|| align=right|3,732||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80524)||2000 AD63|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,190|| align=right|4,20|| align=right|3,615||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80525)||2000 AP63|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,051|| align=right|7,66|| align=right|3,484||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80526)||2000 AC64|| align=right|15,4|| align=right|2,417|| align=right|0,079|| align=right|6,19|| align=right|3,758||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80527)||2000 AS64|| align=right|14,9|| align=right|2,389|| align=right|0,133|| align=right|12,63|| align=right|3,693||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80528)||2000 AZ64|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,144|| align=right|3,16|| align=right|3,571||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80529)||2000 AR66|| align=right|15,5|| align=right|2,373|| align=right|0,218|| align=right|11,23|| align=right|3,655||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80530)||2000 AX70|| align=right|17,1|| align=right|2,351|| align=right|0,210|| align=right|3,14|| align=right|3,604||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80531)||2000 AY70|| align=right|15,7|| align=right|2,372|| align=right|0,167|| align=right|5,22|| align=right|3,652||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80532)||2000 AV71|| align=right|16,0|| align=right|2,293|| align=right|0,045|| align=right|4,46|| align=right|3,472||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80533)||2000 AW72|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,055|| align=right|6,42|| align=right|3,591||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80534)||2000 AB73|| align=right|16,6|| align=right|2,267|| align=right|0,120|| align=right|5,05|| align=right|3,413||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80535)||2000 AH73|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,095|| align=right|9,36|| align=right|3,482||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80536)||2000 AT74|| align=right|16,9|| align=right|2,251|| align=right|0,217|| align=right|6,55|| align=right|3,376||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80537)||2000 AA75|| align=right|15,4|| align=right|2,224|| align=right|0,163|| align=right|4,77|| align=right|3,316||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80538)||2000 AT78|| align=right|16,5|| align=right|2,315|| align=right|0,153|| align=right|1,62|| align=right|3,521||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80539)||2000 AT79|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,206|| align=right|1,58|| align=right|3,730||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80540)||2000 AZ81|| align=right|15,8|| align=right|2,215|| align=right|0,061|| align=right|2,14|| align=right|3,297||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80541)||2000 AL82|| align=right|16,2|| align=right|2,396|| align=right|0,169|| align=right|0,88|| align=right|3,709||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80542)||2000 AD84|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,047|| align=right|6,53|| align=right|3,400||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80543)||2000 AO84|| align=right|15,8|| align=right|2,221|| align=right|0,111|| align=right|5,49|| align=right|3,310||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80544)||2000 AZ84|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,136|| align=right|0,76|| align=right|3,761||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80545)||2000 AD85|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,165|| align=right|2,67|| align=right|3,464||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80546)||2000 AO85|| align=right|15,6|| align=right|2,485|| align=right|0,140|| align=right|1,64|| align=right|3,917||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80547)||2000 AR85|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,129|| align=right|6,87|| align=right|3,602||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80548)||2000 AW85|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,178|| align=right|1,92|| align=right|3,605||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80549)||2000 AX88|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,077|| align=right|5,20|| align=right|3,751||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80550)||2000 AK89|| align=right|15,0|| align=right|2,249|| align=right|0,098|| align=right|5,62|| align=right|3,372||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80551)||2000 AL89|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,165|| align=right|3,63|| align=right|3,357||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80552)||2000 AF90|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,127|| align=right|4,61|| align=right|3,534||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80553)||2000 AN90|| align=right|16,3|| align=right|2,406|| align=right|0,114|| align=right|2,72|| align=right|3,731||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80554)||2000 AJ91|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,177|| align=right|4,65|| align=right|3,686||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80555)||2000 AO93|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,205|| align=right|6,61|| align=right|3,448||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80556)||2000 AB95|| align=right|15,3|| align=right|2,400|| align=right|0,070|| align=right|6,02|| align=right|3,718||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80557)||2000 AS96|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,241|| align=right|5,69|| align=right|4,101||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80558)||2000 AQ102|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,125|| align=right|7,44|| align=right|3,484||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80559)||2000 AR103|| align=right|16,8|| align=right|2,349|| align=right|0,199|| align=right|8,58|| align=right|3,600||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80560)||2000 AX103|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,102|| align=right|5,93|| align=right|3,467||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80561)||2000 AZ104|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,085|| align=right|6,25|| align=right|3,720||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80562)||2000 AY106|| align=right|15,6|| align=right|2,243|| align=right|0,046|| align=right|6,91|| align=right|3,359||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80563)||2000 AH107|| align=right|15,9|| align=right|2,293|| align=right|0,095|| align=right|6,44|| align=right|3,472||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80564)||2000 AX109|| align=right|15,5|| align=right|2,244|| align=right|0,081|| align=right|6,25|| align=right|3,361||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80565)||2000 AN110|| align=right|16,6|| align=right|2,327|| align=right|0,112|| align=right|3,84|| align=right|3,549||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80566)||2000 AG111|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,119|| align=right|7,40|| align=right|3,519||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80567)||2000 AQ111|| align=right|16,8|| align=right|2,447|| align=right|0,111|| align=right|5,69|| align=right|3,828||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80568)||2000 AJ112|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,149|| align=right|3,97|| align=right|3,773||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80569)||2000 AG115|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,202|| align=right|8,15|| align=right|3,573||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80570)||2000 AJ115|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,182|| align=right|7,32|| align=right|3,534||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80571)||2000 AQ116|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,079|| align=right|6,01|| align=right|3,403||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80572)||2000 AZ116|| align=right|15,2|| align=right|2,426|| align=right|0,179|| align=right|13,76|| align=right|3,778||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80573)||2000 AO118|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,169|| align=right|5,70|| align=right|3,598||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80574)||2000 AO119|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,180|| align=right|12,63|| align=right|4,094||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80575)||2000 AD120|| align=right|15,8|| align=right|2,238|| align=right|0,126|| align=right|3,59|| align=right|3,347||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80576)||2000 AE120|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,069|| align=right|2,27|| align=right|3,508||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80577)||2000 AQ120|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,123|| align=right|5,93|| align=right|3,553||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80578)||2000 AJ121|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,060|| align=right|6,05|| align=right|3,684||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80579)||2000 AF123|| align=right|16,0|| align=right|2,295|| align=right|0,147|| align=right|6,14|| align=right|3,477||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80580)||2000 AG123|| align=right|15,6|| align=right|2,320|| align=right|0,150|| align=right|4,50|| align=right|3,532||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80581)||2000 AS124|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,214|| align=right|8,43|| align=right|3,606||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80582)||2000 AY125|| align=right|14,6|| align=right|2,389|| align=right|0,131|| align=right|5,75|| align=right|3,692||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80583)||2000 AL127|| align=right|16,0|| align=right|2,483|| align=right|0,130|| align=right|3,02|| align=right|3,912||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80584)||2000 AN127|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,140|| align=right|6,41|| align=right|3,501||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80585)||2000 AV128|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,211|| align=right|4,28|| align=right|3,612||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80586)||2000 AU129|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,113|| align=right|14,50|| align=right|4,019||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80587)||2000 AU131|| align=right|15,7|| align=right|2,448|| align=right|0,138|| align=right|2,66|| align=right|3,829||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80588)||2000 AW132|| align=right|16,7|| align=right|2,371|| align=right|0,130|| align=right|3,30|| align=right|3,650||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80589)||2000 AL135|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,023|| align=right|5,76|| align=right|3,747||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80590)||2000 AP135|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,106|| align=right|5,27|| align=right|3,504||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80591)||2000 AA136|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,241|| align=right|5,26|| align=right|3,652||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80592)||2000 AM143|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,073|| align=right|4,86|| align=right|3,675||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80593)||2000 AG144|| align=right|13,9|| align=right|2,287|| align=right|0,330|| align=right|24,34|| align=right|3,458||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80594)||2000 AA145|| align=right|14,7|| align=right|2,405|| align=right|0,156|| align=right|4,45|| align=right|3,728||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80595)||2000 AO145|| align=right|15,0|| align=right|2,290|| align=right|0,094|| align=right|7,57|| align=right|3,465||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80596)||2000 AZ145|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,243|| align=right|1,50|| align=right|3,552||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80597)||2000 AD147|| align=right|15,2|| align=right|2,263|| align=right|0,038|| align=right|6,29|| align=right|3,403||MBA||6. januar 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(80598)||2000 AQ147|| align=right|16,5|| align=right|2,241|| align=right|0,064|| align=right|3,61|| align=right|3,355||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80599)||2000 AB148|| align=right|15,8|| align=right|2,285|| align=right|0,120|| align=right|7,54|| align=right|3,454||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80600)||2000 AC149|| align=right|15,6|| align=right|2,274|| align=right|0,111|| align=right|6,58|| align=right|3,428||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80601)||2000 AL149|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,253|| align=right|6,39|| align=right|3,648||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80602)||2000 AH153|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,135|| align=right|8,31|| align=right|3,547||MBA||9. januar 2000||Grasslands||J. McGaha
|-
|(80603)||2000 AE154|| align=right|16,2|| align=right|2,253|| align=right|0,153|| align=right|4,72|| align=right|3,380||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80604)||2000 AD155|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,109|| align=right|2,55|| align=right|3,501||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80605)||2000 AP155|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,116|| align=right|5,36|| align=right|3,440||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80606)||2000 AD159|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,211|| align=right|2,69|| align=right|3,724||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80607)||2000 AN159|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,124|| align=right|8,57|| align=right|3,636||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80608)||2000 AB160|| align=right|15,2|| align=right|2,203|| align=right|0,169|| align=right|5,66|| align=right|3,270||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80609)||2000 AU162|| align=right|15,2|| align=right|2,387|| align=right|0,167|| align=right|2,69|| align=right|3,688||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80610)||2000 AE163|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,137|| align=right|5,34|| align=right|3,583||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80611)||2000 AU163|| align=right|16,0|| align=right|2,439|| align=right|0,050|| align=right|7,14|| align=right|3,808||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80612)||2000 AM167|| align=right|14,3|| align=right|2,294|| align=right|0,249|| align=right|22,98|| align=right|3,474||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80613)||2000 AY167|| align=right|14,7|| align=right|2,278|| align=right|0,119|| align=right|5,75|| align=right|3,437||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80614)||2000 AO168|| align=right|16,4|| align=right|2,417|| align=right|0,168|| align=right|3,21|| align=right|3,757||MBA||12. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80615)||2000 AK170|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,165|| align=right|8,12|| align=right|3,552||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80616)||2000 AV173|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,160|| align=right|7,49|| align=right|3,439||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80617)||2000 AG174|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,126|| align=right|8,35|| align=right|3,493||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80618)||2000 AO175|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,154|| align=right|5,85|| align=right|3,679||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80619)||2000 AW176|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,215|| align=right|6,28|| align=right|3,741||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80620)||2000 AY178|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,138|| align=right|7,60|| align=right|3,719||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80621)||2000 AQ181|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,069|| align=right|5,94|| align=right|3,553||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80622)||2000 AD182|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,056|| align=right|7,15|| align=right|3,508||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80623)||2000 AE184|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,153|| align=right|6,03|| align=right|3,543||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80624)||2000 AB186|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,174|| align=right|8,95|| align=right|3,383||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80625)||2000 AN193|| align=right|14,9|| align=right|2,395|| align=right|0,227|| align=right|8,16|| align=right|3,706||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80626)||2000 AE194|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,103|| align=right|10,86|| align=right|3,630||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80627)||2000 AT196|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,139|| align=right|11,63|| align=right|3,660||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80628)||2000 AP197|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,120|| align=right|9,53|| align=right|3,811||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80629)||2000 AJ204|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,258|| align=right|3,28|| align=right|3,601||MBA||14. januar 2000||Kleť||Klet
|-
|(80630)||2000 AL204|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,167|| align=right|3,50|| align=right|3,595||MBA||14. januar 2000||Kleť||Klet
|-
|(80631)||2000 AW204|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,162|| align=right|23,06|| align=right|3,574||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80632)||2000 AL205|| align=right|16,6|| align=right|2,359|| align=right|0,103|| align=right|0,92|| align=right|3,623||MBA||15. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80633)||2000 AU205|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,081|| align=right|5,46|| align=right|3,700||MBA||15. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80634)||2000 AV209|| align=right|16,6|| align=right|2,267|| align=right|0,134|| align=right|0,63|| align=right|3,412||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80635)||2000 AL211|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,113|| align=right|2,45|| align=right|3,632||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80636)||2000 AV214|| align=right|16,8|| align=right|2,164|| align=right|0,071|| align=right|1,04|| align=right|3,183||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80637)||2000 AK215|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,096|| align=right|6,47|| align=right|3,415||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80638)||2000 AM217|| align=right|12,3|| align=right|5,240|| align=right|0,085|| align=right|5,38|| align=right|12,00||JUT||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80639)||2000 AT218|| align=right|17,0|| align=right|2,260|| align=right|0,260|| align=right|1,29|| align=right|3,396||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80640)||2000 AM220|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,131|| align=right|6,85|| align=right|3,458||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80641)||2000 AD221|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,101|| align=right|5,88|| align=right|3,433||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80642)||2000 AN223|| align=right|15,6|| align=right|2,438|| align=right|0,125|| align=right|7,16|| align=right|3,805||MBA||9. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80643)||2000 AO223|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,093|| align=right|6,20|| align=right|3,581||MBA||9. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80644)||2000 AP223|| align=right|16,3|| align=right|2,372|| align=right|0,204|| align=right|1,63|| align=right|3,653||MBA||9. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80645)||2000 AN227|| align=right|15,1|| align=right|2,354|| align=right|0,244|| align=right|8,84|| align=right|3,611||MBA||10. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80646)||2000 AG233|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,145|| align=right|6,74|| align=right|3,605||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80647)||2000 AX238|| align=right|15,4|| align=right|2,621|| align=right|0,126|| align=right|14,11|| align=right|4,243||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80648)||2000 AZ238|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,133|| align=right|8,07|| align=right|3,535||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80649)||2000 AF239|| align=right|16,0|| align=right|2,454|| align=right|0,199|| align=right|2,91|| align=right|3,843||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80650)||2000 AY246|| align=right|16,2|| align=right|2,237|| align=right|0,217|| align=right|5,66|| align=right|3,344||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80651)||2000 AJ251|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,161|| align=right|3,50|| align=right|3,580||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80652)||2000 BB|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,075|| align=right|2,21|| align=right|3,444||MBA||16. januar 2000||Cavezzo||Cavezzo
|-
|(80653)||2000 BR1|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,161|| align=right|1,78|| align=right|3,679||MBA||27. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80654)||2000 BE2|| align=right|15,8|| align=right|2,257|| align=right|0,195|| align=right|6,01|| align=right|3,390||MBA||25. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80655)||2000 BO3|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,120|| align=right|7,29|| align=right|3,463||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80656)||2000 BT7|| align=right|15,9|| align=right|2,179|| align=right|0,128|| align=right|6,76|| align=right|3,217||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80657)||2000 BH8|| align=right|15,4|| align=right|2,329|| align=right|0,116|| align=right|7,13|| align=right|3,554||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80658)||2000 BP8|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,138|| align=right|4,81|| align=right|3,712||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80659)||2000 BM9|| align=right|16,7|| align=right|2,437|| align=right|0,191|| align=right|0,75|| align=right|3,803||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80660)||2000 BN9|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,197|| align=right|12,72|| align=right|4,245||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80661)||2000 BF10|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,219|| align=right|6,71|| align=right|3,682||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80662)||2000 BS10|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,207|| align=right|6,54|| align=right|3,378||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80663)||2000 BX10|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,076|| align=right|6,83|| align=right|3,680||MBA||28. januar 2000||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(80664)||2000 BZ10|| align=right|15,3|| align=right|2,242|| align=right|0,145|| align=right|6,03|| align=right|3,356||MBA||26. januar 2000||Dynic||A. Sugie
|-
|(80665)||2000 BD11|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,134|| align=right|6,09|| align=right|3,611||MBA||28. januar 2000||Gekko||T. Kagawa
|-
|(80666)||2000 BP14|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,228|| align=right|7,27|| align=right|3,740||MBA||28. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80667)||2000 BA15|| align=right|14,8|| align=right|2,328|| align=right|0,162|| align=right|7,16|| align=right|3,552||MBA||31. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80668)||2000 BD15|| align=right|15,6|| align=right|2,348|| align=right|0,090|| align=right|7,64|| align=right|3,598||MBA||31. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80669)||2000 BR15|| align=right|15,7|| align=right|2,423|| align=right|0,167|| align=right|7,54|| align=right|3,772||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80670)||2000 BD16|| align=right|15,6|| align=right|2,297|| align=right|0,124|| align=right|7,35|| align=right|3,481||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80671)||2000 BM17|| align=right|15,6|| align=right|2,191|| align=right|0,190|| align=right|5,52|| align=right|3,242||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80672)||2000 BU17|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,131|| align=right|5,42|| align=right|3,462||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80673)||2000 BO18|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,084|| align=right|6,49|| align=right|3,593||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80674)||2000 BW19|| align=right|16,0|| align=right|2,401|| align=right|0,186|| align=right|3,10|| align=right|3,720||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80675)||2000 BV22|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,142|| align=right|10,33|| align=right|3,448||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(80676)||2000 BM25|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,122|| align=right|7,50|| align=right|3,397||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80677)||2000 BN25|| align=right|16,7|| align=right|2,390|| align=right|0,127|| align=right|1,36|| align=right|3,694||MBA||29. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80678)||2000 BR25|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,113|| align=right|6,77|| align=right|3,670||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80679)||2000 BR28|| align=right|16,0|| align=right|2,324|| align=right|0,044|| align=right|2,24|| align=right|3,543||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80680)||2000 BW29|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,115|| align=right|3,27|| align=right|3,643||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80681)||2000 BC30|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,158|| align=right|4,63|| align=right|3,512||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80682)||2000 BN30|| align=right|17,0|| align=right|2,411|| align=right|0,163|| align=right|2,40|| align=right|3,743||MBA||27. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80683)||2000 BP30|| align=right|16,2|| align=right|2,190|| align=right|0,136|| align=right|3,22|| align=right|3,240||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80684)||2000 BW32|| align=right|15,4|| align=right|2,344|| align=right|0,118|| align=right|7,67|| align=right|3,589||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80685)||2000 BB33|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,125|| align=right|4,28|| align=right|3,512||MBA||29. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80686)||2000 BX33|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,157|| align=right|7,16|| align=right|3,658||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(80687)||2000 BL34|| align=right|16,0|| align=right|2,575|| align=right|0,178|| align=right|3,94|| align=right|4,132||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(80688)||2000 BO34|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,065|| align=right|7,57|| align=right|3,729||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(80689)||2000 BB36|| align=right|16,7|| align=right|2,456|| align=right|0,143|| align=right|4,14|| align=right|3,849||MBA||31. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80690)||2000 BX47|| align=right|17,3|| align=right|2,365|| align=right|0,141|| align=right|0,73|| align=right|3,637||MBA||27. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80691)||2000 BE52|| align=right|15,4|| align=right|2,571|| align=right|0,151|| align=right|6,01|| align=right|4,122||MBA||27. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80692)||2000 CD|| align=right|15,4|| align=right|2,461|| align=right|0,016|| align=right|13,95|| align=right|3,860||MBA||2. februar 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(80693)||2000 CH|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,010|| align=right|3,27|| align=right|3,532||MBA||1. februar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80694)||2000 CN|| align=right|16,2|| align=right|2,461|| align=right|0,157|| align=right|5,01|| align=right|3,860||MBA||2. februar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80695)||2000 CP|| align=right|15,0|| align=right|2,711|| align=right|0,137|| align=right|4,07|| align=right|4,464||MBA||2. februar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80696)||2000 CB1|| align=right|15,4|| align=right|2,440|| align=right|0,155|| align=right|1,76|| align=right|3,810||MBA||3. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80697)||2000 CC1|| align=right|16,9|| align=right|2,389|| align=right|0,197|| align=right|0,72|| align=right|3,692||MBA||3. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80698)||2000 CH1|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,226|| align=right|3,87|| align=right|3,788||MBA||4. februar 2000||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(80699)||2000 CM1|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,151|| align=right|2,03|| align=right|3,759||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80700)||2000 CA2|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,065|| align=right|3,05|| align=right|3,602||MBA||2. februar 2000||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(80701)||2000 CP4|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,124|| align=right|2,93|| align=right|3,674||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80702)||2000 CC5|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,042|| align=right|3,31|| align=right|3,610||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80703)||2000 CJ5|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,234|| align=right|3,15|| align=right|4,287||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80704)||2000 CM5|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,085|| align=right|6,18|| align=right|3,391||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80705)||2000 CU8|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,149|| align=right|2,99|| align=right|3,645||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80706)||2000 CL16|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,252|| align=right|1,25|| align=right|3,663||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80707)||2000 CD17|| align=right|16,4|| align=right|2,443|| align=right|0,108|| align=right|2,25|| align=right|3,819||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80708)||2000 CS18|| align=right|16,3|| align=right|2,412|| align=right|0,130|| align=right|6,23|| align=right|3,745||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80709)||2000 CH19|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,173|| align=right|1,29|| align=right|3,710||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80710)||2000 CK19|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,102|| align=right|8,56|| align=right|3,701||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80711)||2000 CN19|| align=right|16,6|| align=right|2,407|| align=right|0,218|| align=right|2,74|| align=right|3,735||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80712)||2000 CL20|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,199|| align=right|14,04|| align=right|4,115||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80713)||2000 CM20|| align=right|16,3|| align=right|2,430|| align=right|0,182|| align=right|1,67|| align=right|3,786||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80714)||2000 CR20|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,175|| align=right|1,69|| align=right|3,725||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80715)||2000 CO21|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,085|| align=right|5,89|| align=right|3,699||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80716)||2000 CQ21|| align=right|16,7|| align=right|2,449|| align=right|0,279|| align=right|7,04|| align=right|3,832||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80717)||2000 CX22|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,065|| align=right|4,66|| align=right|3,650||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80718)||2000 CW23|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,191|| align=right|1,52|| align=right|3,693||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80719)||2000 CG24|| align=right|14,6|| align=right|2,711|| align=right|0,123|| align=right|9,46|| align=right|4,462||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80720)||2000 CO24|| align=right|16,5|| align=right|2,451|| align=right|0,138|| align=right|1,19|| align=right|3,838||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80721)||2000 CS24|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,120|| align=right|6,06|| align=right|3,663||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80722)||2000 CS25|| align=right|17,0|| align=right|2,361|| align=right|0,066|| align=right|7,01|| align=right|3,626||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80723)||2000 CB26|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,150|| align=right|1,34|| align=right|3,524||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80724)||2000 CC26|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,209|| align=right|5,31|| align=right|3,579||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80725)||2000 CD26|| align=right|16,8|| align=right|2,362|| align=right|0,130|| align=right|2,37|| align=right|3,630||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80726)||2000 CP26|| align=right|16,6|| align=right|2,403|| align=right|0,127|| align=right|1,06|| align=right|3,725||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80727)||2000 CW27|| align=right|16,1|| align=right|2,476|| align=right|0,129|| align=right|1,92|| align=right|3,895||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80728)||2000 CB28|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,239|| align=right|2,70|| align=right|3,691||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80729)||2000 CS28|| align=right|16,1|| align=right|2,436|| align=right|0,130|| align=right|2,20|| align=right|3,802||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80730)||2000 CM29|| align=right|15,8|| align=right|2,434|| align=right|0,043|| align=right|2,70|| align=right|3,797||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80731)||2000 CQ29|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,066|| align=right|4,31|| align=right|3,806||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80732)||2000 CK30|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,131|| align=right|5,69|| align=right|4,149||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80733)||2000 CQ31|| align=right|14,9|| align=right|2,538|| align=right|0,172|| align=right|4,52|| align=right|4,043||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80734)||2000 CQ32|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,214|| align=right|6,32|| align=right|3,553||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80735)||2000 CT32|| align=right|15,0|| align=right|2,383|| align=right|0,162|| align=right|4,29|| align=right|3,679||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80736)||2000 CX32|| align=right|15,7|| align=right|2,404|| align=right|0,087|| align=right|2,36|| align=right|3,726||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80737)||2000 CA33|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,107|| align=right|2,69|| align=right|3,649||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80738)||2000 CW33|| align=right|15,1|| align=right|2,410|| align=right|0,130|| align=right|2,33|| align=right|3,740||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80739)||2000 CK34|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,100|| align=right|5,49|| align=right|3,578||MBA||5. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80740)||2000 CX34|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,127|| align=right|3,31|| align=right|3,531||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80741)||2000 CV36|| align=right|15,4|| align=right|2,566|| align=right|0,243|| align=right|12,42|| align=right|4,110||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80742)||2000 CH37|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,173|| align=right|1,60|| align=right|3,753||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80743)||2000 CQ37|| align=right|16,6|| align=right|2,423|| align=right|0,177|| align=right|2,35|| align=right|3,771||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80744)||2000 CV38|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,187|| align=right|5,19|| align=right|3,407||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80745)||2000 CD39|| align=right|15,2|| align=right|2,262|| align=right|0,177|| align=right|5,59|| align=right|3,401||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80746)||2000 CL41|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,179|| align=right|1,36|| align=right|3,698||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80747)||2000 CN42|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,108|| align=right|5,94|| align=right|3,532||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80748)||2000 CE43|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,050|| align=right|6,51|| align=right|3,682||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80749)||2000 CQ43|| align=right|14,6|| align=right|2,269|| align=right|0,145|| align=right|7,39|| align=right|3,418||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80750)||2000 CR44|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,039|| align=right|5,50|| align=right|3,710||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov